

Codici 
 FDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Frederick, Maryland (Stati Uniti)

Musica 
 F.D.K. (Fearless Doctor Killers) – traccia dell'album My Brother the Cow dei Mudhoney del 1995